Europejskie kwalifikacje będą stanowić drugą szansę (po Pucharze Świata) dla drużyn zrzeszonych w Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej (CEV) na awans do turnieju olimpijskiego w piłce siatkowej kobiet na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012.

Europejski Turniej Kwalifikacyjny rozegrany zostanie w dniach 1-6 maja 2012 roku w Turcji.

Awans do turnieju olimpijskiego uzyska jedynie zwycięzca kwalifikacji.

Reprezentacja Włoch nie uczestniczy w turnieju kwalifikacyjnym. Awans na Igrzyska Olimpijskie w Londynie uzyskała zajmując 1. miejsce premiowane awansem w Pucharze Świata rozgrywanym w Japonii 4-18 listopada 2011 r. 
W wyniku czego do turnieju kwalifikacyjnego awansowała reprezentacja Holandii jako zespół, który okazał się najlepszy spośród zespołów sklasyfikowanych na drugiej pozycji w turniejach pre-kwalifikacyjnych.

Drużyny zakwalifikowane

Turniej

Grupa A

Grupa B

Półfinały

Finał

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 
 

Międzynarodowe turnieje siatkarskie
2012 w piłce siatkowej
2012 w Turcji
Piłka siatkowa w Turcji